Boyadjian ou Boyajian est un patronyme notamment porté par (par ordre alphabétique du prénom) :

Boyadjian 
 Angelo Boyadjian (1917-2003), photographe égyptien ;
 Christophe Boyadjian (1957-), patineur artistique français ;
 Frédéric Boyadjian (1977-), joueur de rugby à XV ;
 Bruno Boyadjian (1958-), joueur français de water-polo ;
 Miriam Ruth Boyadjian (1966-), femme politique argentine ;

Boyajian 
 Tabetha S. Boyajian (vers 1980-), astronome et professeure d'université américaine ;
 KIC 8462852, surnommée l'étoile de Boyajian.
 Zabelle C. Boyajian (1873-1957), peintre, écrivaine et traductrice arménienne.

Homonymie de patronyme